Община Пелагичево () —  община (муниципалитет) на северо-востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Пелагичево. Входит в формирующийся регион Биелина.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Пелагичево составила 7 332 человека, по переписи 1991 года (в границах 2013 года) —  13 256 человек.

Этнический состав населения общины Пелагичево по переписи 1991 года (в границах 2013 года, 11 нп):
 хорваты — 7165 (54,05 %);
 сербы — 4634 (34,96 %);
 боснийские мусульмане — 736 (5,55 %);
 югославы — 97 (0,73 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 624 (4,71 %).
Всего: 13.256 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 11 населённых пунктов, в том числе город Пелагичево.

История 
После боснийской войны в 1995 году из состава общины Градачац, отошедшей к ФБиГ, была выделена отдельная община Пелагичево, отошедшая к Республике Сербской.

Примечания 

Общины Республики Сербской